Chambrun, De Chambrun, Le Chambrun et Les Chambruns sont des noms propres français qui peuvent faire référence à :

Toponyme 
 Chambrun, lieudit de la commune française de La Chapelle dans le département de la Savoie ;
 Le Chambrun, lieudit de la commune française de Laruscade dans le département de la Gironde ;
 Chambrun, lieudit de la commune française de Pouzy-Mésangy dans le département de l’Allier ;
 Les Chambruns, lieudit de la commune française de Résenlieu dans le département de la Orne ;
 Chambrun, lieudit de la commune française de Saint-Amand dans le département de la Creuse ;
 Chambrun, lieudit de la commune française de Sanxay dans le département de la Vienne ;

Patronyme 
De Chambrun est un nom de famille notamment porté par :
 Famille Pineton de Chambrun, famille noble française
 Adolphe de Chambrun (1831-1891), historien juriste et écrivain français ;
 Charles de Chambrun (1827-1880), homme politique français ;
 Charles de Chambrun (1875-1952), diplomate et écrivain français ;
 Charles de Chambrun (1930-2010), administrateur de sociétés et homme politique français ;
 Gilbert de Chambrun (1909-2009), homme politique, diplomate et résistant français ;
 Jacqueline de Chambrun, née Jacqueline Retourné (1920-2013), pédiatre et résistante française ;
 Jacques Aldebert de Chambrun (1872-1962), général de corps d'armée ;
 Jacques Pineton de Chambrun (1515-1601), pasteur français ;
 Joseph, Dominique, Aldebert de Chambrun (1821-1899), homme politique et préfet français ;
 Pierre de Chambrun (1865-1954), homme politique français ;
 René de Chambrun (1906-2002), avocat d'affaires.
 Clara Longworth de Chambrun (1873-1954), mécène des arts et érudite spécialiste de Shakespeare ;

Fondation 
 Fondation Josée-et-René-de-Chambrun, une fondation de charité française à but nom lucratif.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français